Jack Butler – calciatore e allenatore di calcio inglese
Jack Butler – giocatore di football americano britannico
Jack Butler Yeats – pittore irlandese